El término inclinación puede referirse a:

 la inclinación orbital, el ángulo del plano de la órbita de un astro.
 la inclinación axial, el ángulo entre el plano del ecuador y el plano de la órbita.
 la proskynesis o inclinación ritual ante el rey o el dios al que se quiere mostrar sumisión, sobre todo en la antigüedad.
 la inclinación sexual u orientación sexual.